O termo detrito significa resíduo, resto de qualquer substância. Pode ser referente a:
 Resíduo ou lixo: subproduto de atividades humanas.
 Detrito geológico: pedaços de rochas extraídos de um bloco maior.
 Detrito orgânico: materiais orgânicos resultantes de processos metabólicos ou em decomposição, como fezes e cadáveres.

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas